Crestwood kan syfta på

 Epiphone Crestwood – en gitarrmodell tillverkad av Epiphone

Geografi
 Crestwood, Illinois – en ort i USA
 Crestwood, Kentucky – en ort i USA
 Crestwood, Missouri – en ort i USA